«Линарес Депортиво» () — испанский футбольный клуб из Линареса, автономного сообщества Андалусия. Он был основан в 2009 году на базе расформированного в том же году «КД Линареса». Клуб выступает в Примера дивизион, во 2-ой группе. Домашние матчи проводит на стадионе «Эстадио Мунисипаль Линарехос» (или просто Линарехос).

Сезоны

Сезоны по дивизионам 
 Примера дивизион — 1 сезон
 Сегунда B — 3 сезона
 Терсера — 6 сезонов
 Региональные лиги — 3 сезона

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба

Футбольные клубы Испании
Хаэн (провинция)